Jupiter et Antiope est un tableau d’Antoine van Dyck réalisé vers 1620.
 Jupiter et Antiope est une toile attribuée à Jacques-Louis David (date inconnue).